Simplemente María, telenovela messicana del 1989
 Simplemente María, telenovela messicana del 2015